Maribel es un diminutivo del nombre compuesto María Isabel. Este nombre es una creación española que tiene su origen en el nombre inglés Annabel, que en inglés es una conocida variante de Annabel.
El origen de Maribel está en nombre que el dramaturgo e industrial catalán Alejandro Maristany y Guasch (1880-1942)  le puso a su hija María Isabel Maristany Pomar (1915-2013), a la que su hermano, el editor y poeta Fernando Maristany y Guasch (1883-1924) , al igual que su  hermano, también educado en Inglaterra y gran conocedor de la cultura inglesa, parafraseando el Annabel inglés, comenzó a llamar Maribel. Se inspiró en la deliciosa y última poesía de Edgar Allan Poe: Annabel Lee (1849).

Como ambos hermanos Maristany estaban muy introducidos en el mundo literario, especialmente en el teatral, y se trataba de un nombre original, diversos autores comenzaron a llamar Maribel a alguna de sus protagonistas, lo que hizo que este nombre se popularizase enormemente en poco tiempo como contracción de María Isabel. Se trata, pues, de un nombre reciente pues tiene su origen en 1915.

En Wikipedia puede estar haciendo referencia a:

 Maribel Guardia, cantante y actriz costarricense;
 Maribel Verdú, actriz española.
 Maribel Domínguez, futbolista mexicana.
 Maribel Casany, actriz española.
 Maribel Martín, actriz española.
 Maribel Lacave, escritora española.
 Maribel Arrieta Gálvez, modelo salvadoreña.
 Maribel Peinado, política española.
 Maribel Fernández, actriz mexicana.
 Maribel Ripoll, actriz española.
 Maribel Álvarez, escritora y locutora de radio española.
 Maribel Sanz, modelo y presentadora de televisión española. 
 Maribel Forcadas Berdusán, médica y profesora española. 
 Maribel, villa estadounidense.
 «Maribel se durmió», una canción del músico argentino Luis Alberto Spinetta.

Además también se llaman así: 

 Isabel Pantoja, cantante española.
 Martirio, cantante española.

Nombres femeninos